Gamble ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Gamble (* 1947), britischer Politikwissenschaftler
 Clarence Gamble (1881–1952), US-amerikanischer Tennisspieler
 Clive Gamble (* 1951), britischer Archäologe
 David Gamble (* 1955), britischer Filmeditor
 Douglas Gamble, britischer Konteradmiral im Ersten Weltkrieg
 Ed Gamble (1935–2016), britischer Bogenschütze
 Evan Gamble (* 1981), US-amerikanischer Schauspieler
 Fred Gamble (* 1932), US-amerikanischer Autorennfahrer
 Hamilton Rowan Gamble (1798–1864), US-amerikanischer Jurist und Politiker

 Julian Gamble (* 1989), US-amerikanischer Basketballspieler
 Kenny Gamble (* 1943), US-amerikanischer Soul-Produzent und Songwriter
 Mason Gamble (* 1986), US-amerikanischer Filmschauspieler

 Ralph A. Gamble (1885–1959), US-amerikanischer Politiker
 Robert J. Gamble (1851–1924), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Roger Lawson Gamble (1787–1847), US-amerikanischer Politiker

 William Gamble (1818–1866), aus Irland stammender US-amerikanischer General

Sonstiges:
 Gamble Cone, Hügel auf der Ross-Insel, Antarktis
 Gamble-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Procter & Gamble, Konsumgüterkonzern mit Sitz in den Vereinigten Staaten
 Gambler (Begriffsklärung)
 The Gambler (Begriffsklärung)